Коробцов Василь Григорович (? — 1929?) — інженер-будівельник, член Українського техніко-агрономічного товариства «Праця». Член Української Центральної Ради.
 Коробцов Сергій Олександрович (1998—2021) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.